Hans Berger peut désigner :
 Hans Berger (1873-1941), neurologue allemand ;
 Hans Berger (1882-1977), peintre suisse ;
 Hans Berger (1938-2022), homme politique allemand.